

Patronyme 

 Auguste Brichaut (1836-1897), numismate belge.
 Jean Brichaut, footballeur du Standard de Liège de 1929 à 1936.

Toponyme 
 Rue Brichaut à Bruxelles.